Minjian bezeichnet:

 Minjian (Mabian) (民建镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mabian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Minjian (Xingren) (民建乡), Gemeinde im Kreis Xingren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Minjian (Yunlong) (民建乡), Gemeinde im Kreis Yunlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Minjian (Yingjing) (民建彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Yingjing in der chinesischen Provinz Sichuan